

Шокай — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Шокай — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Шокай — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Шокай — станційне селище, Осакаровський район, Карагандинська область

 Мустафа Шокай — казахський громадський і політичний діяч, публіцист, ідеолог боротьби за свободу і незалежність Єдиного Туркестану